Столлман, Ричард Мэттью (англ. Richard Matthew Stallman, родился 16 марта 1953, Манхэттен, Нью-Йорк) — основатель движения свободного ПО.
 (9882) Столлман — небольшой тёмный астероид главного пояса, который был открыт 28 сентября 1994 года.